Cú Chulainn ist eine Holzachterbahn im Freizeitpark Tayto Park bei Ashbourne (Meath, Irland), die am 6. Juni 2015 als erste Holzachterbahn Irlands eröffnet wurde. Sie basiert auf der gleichnamigen Mythologie.

Die 1.092 m lange Strecke, die von The Gravity Group konstruiert wurde und die Seriennummer 017-01-14 trägt, erreicht eine Höhe von 32 m. Zwei Tunnel, sowie eine mit 115° übergeneigte Kurve runden das Streckenlayout ab. Zwei Züge mit jeweils zwölf Wagen sorgen für eine Kapazität von 700 Personen pro Stunde.

Weblinks 
 Cú Chulainn auf der Parkwebsite (englisch)
 

Holzachterbahn
Erbaut in den 2010er Jahren
Bauwerk im County Meath
Achterbahn in Irland